«Kiss» — другий студійний альбом канадської поп-рок-співачки Карлі Рей Джепсен. Реліз відбувся 14 вересня 2012 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Карлі Рей Джепсен 

Альбоми Карлі Рей Джепсен
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном